Сан Андрес Солага има више значења:

 Општина Сан Андрес Солага (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Солага (Сан Андрес Солага, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику